Bolong
 Bolong – termine utilizzato in Senegal per gli estuari salati dei fiumi
 Bolong – fiume dell'Australia 
 Bolong yixianensis – dinosauro